Le dolmen des Trois Pierres à Saint-Nazaire.
 Le dolmen des Trois Pierres de Trie-Château.